Evren (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Evren (stad), de hoofdplaats van het district